Parres steht für:

 Parres, Gemeinde in der spanischen Region Asturien
 Parres (Mexiko-Stadt), Ort im Stadtgebiet von Mexiko-Stadt

Parres ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Joseph Maria de Yermo y Parres (1851–1904), mexikanischer Priester, Ordensgründer und Heiliger der katholischen Kirche
 Olga Parres Azcoitia (* 1993), spanische Tennisspielerin